Kakhab kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qahab, ort, Nachitjevan,

Iran 

 Kahāb, ort, Zanjan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar